

Storia 

 Bailo – funzionario degli ordinamenti feudali, detto anche balivo

Bailo – ambasciatore della Repubblica di Venezia come il bailo di Costantinopoli, il bailo di Negroponte e il bailo di Corfù.

Geografia 
Bailo – comune della Spagna

Persone
Carlos Hernández Bailo – ciclista spagnolo (1958)
Eduardo Hernández Bailo – ciclista spagnolo (1973)
Luigi Bailo – abate e uomo di cultura veneto (1835-1932)
Luigi Bailo – militare e aviatore italiano (1882-1916)
Osvaldo Bailo – ciclista italiano (1912-1997)